Winchester Mystery House, een villa in de stad Jan Jose in Californië (Verenigde Staten), vernoemd naar de vemogende familie Winchester, oprichter(s) van de "Winchester"-wapenfabriek.
 Haunting of Winchester House, een Amerikaanswe film uit 2009 gebaseerd op legendes over het "Winchester Mystery House".
 Winchester (2018), een Amerikaanse film uit 2018, eveneens gebaseerd op het bovengenoemde "Winchester House" in San Jose.